Влатко Херцеговић Косача (? - Раб, 1489), херцег. Године 1466. наследио од оца Стефана Вукчића Косаче поседе и титулу херцега. Као османски вазал (од 1469) учествовао је у освајању Почитеља на Неретви (1472) и у борбама против неретљанских Влатковића. Покушавши се од 1480. ослободити османске власти, био је побеђен и повукао се у Херцег Нови. Када су тај град 1483. заузели Османлије, преселио се на млетачки Раб, где је умро.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

 Родослов Косача

Умрли 1489.
Владари Босне
Влатко Херцеговић